Franconia est le nom latin de la Franconie.

Il peut également désigner :

Toponymie

 Franconia (Virginie)
 Franconia (New Hampshire)
 Franconia Township

Dans le domaine naval

 Franconia est le nom d'un porte-conteneurs construit en 1979.

 Franconia est le nom d'un paquebot britannique qui fut construit en 1922.

 Franconia est également le nom d'un navire de transport de troupes britannique qui fut coulé en 1915.